HEV – ochronny pancerz Gordona Freemana bohatera z serii gier wideo Half-Life
 HEV – żyłka o wysokim śródbłonku (ang. High Endothelial Venule), specjalny rodzaj naczynia krwionośnego, pełniący ważną rolę w układzie immunologicznym
 HEV -- hybrydowy pojazd elektryczny